Simionov ist der Nachname von

 Gheorghe Simionov (* 1950), rumänischer Kanute
 Toma Simionov (* 1955), rumänischer Kanute